Вигго Брёндаль (; 13 октября 1887, Копенгаген, — 14 декабря 1942, там же) — датский учёный, филолог, специалист по романскому и общему языкознанию, педагог, профессор романских языков и литературы в Копенгагенском университете.

Один из основателей Копенгагенского лингвистического кружка.

Представитель копенгагенской школы структурализма.

Биография 
Получил традиционное филологическое образование в университете Копенгагена. Ученик Харальда Гёффдинга, в 1912—1913 продолжил учёбу в Париже под руководством лингвистов Антуана Мейе и Жозефа Бедье.

В 1917 защитил докторскую диссертацию. С 1925 по 1928 год читал лекции в Сорбонне, с 1928 года до своей смерти — профессор романской филологии в университете Копенгагена.

В 1931 году вместе с Луи Ельмслевом по образцу Пражского лингвистического кружка основал Копенгагенский лингвистический кружок. Сотрудничал с созданным им в 1939 г. журналом Acta Linguistica.

В своих работах дал опыт построения универсальной грамматики на логических принципах; особый интерес представляет его монография о предлогах (1950).

Исследовал логическую структуру языков, в частности, французского языка. Его исследования привели к созданию теории отношений между языковыми элементами, которая получила большое признание среди классического структурализма.

Автор трудов о французском абстрактном языке (1926), теории предлогов (1940), частях речи (1928), морфологии и синтаксисе (1932), очерков по общему языкознанию (1943).

Избранные публикации 
 Morfologiog syntax…, Kbh., 1932;
 Essais de linguistique générale, Cph., 1943;
 Théorie des prépositions, Cph., 1950; в рус. пер. — Структуральная лингвистика, в кн.: Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX веков, М., 1956.
 Ordklasserne. Studier over de sprolige Kategorier, Kopenhagen 1928
 Morfologi og syntax, Kopenhagen 1932
 Praepositionernes theori, Kopenhagen 1940
 Essais de linguistique générale, Kopenhagen 1943.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Ссылки 
 Brøndal, Viggo (1887—1942).

Лингвисты Дании
Педагоги Дании
Преподаватели Копенгагенского университета
Преподаватели Парижского университета
Выпускники Копенгагенского университета
Филологи Дании
Романисты
Доктора филологических наук